O termo Tomé pode referir-se a:
Tomás ou Tomé - prenomes da onomástica da língua portuguesa.

Pessoas
 Tomé - um dos doze apóstolos Cristo.
 Tomé de Sousa, militar e político português, governador-geral do Brasil.

Topônimos
 Tomé, comuna da província de Concepción,  Região de Biobío, Chile.
 Santo Tomé del Puerto, município da Espanha.
 Santo Tomé de Zabarcos, município da Espanha.
 São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe.
 São Tomé, município no Rio Grande do Norte.
 São Tomé de Abação, freguesia do concelho de Guimarães, Portugal.
 Tomé-Açu, município brasileiro do estado do Pará.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos